est une chanson de Coda, paru en 2018. Il s'agit du premier opening de Golden Wind, cinquième saison de l'anime JoJo's Bizarre Adventure.

Composition 
 est une chanson pop rock qui débute avec un riff de guitare électrique marqué. Contrairement aux openings de ,  et , celui-ci a un ton plus pesant et grave.

Les thématiques principales de la chanson sont la persévérance ainsi que l'esprit de combat face au destin. Les paroles du refrain soulignent le thème de la destinée (). Ainsi, le titre  ( en français) peut faire référence au gang de Bucciarati dont fait partie le JoJo de la partie, Giorno Giovanna. Leur but est en effet de prendre le contrôle de la mafia afin de mettre fin au trafic de drogue ravageant la jeunesse et offrir une meilleure vie aux habitants de Neapolis.

Opening 
L'opening s'ouvre sur le plan d'une statue romaine avant de présenter les protagonistes de Golden Wind : Giorno Giovanna, Guido Mista, Leone Abbacchio, Narancia Ghirga, Bruno Bucciarati et Pannacotta Fugo. Trish, la fille du mystérieux parrain de la mafia, complète le panorama.

C'est le premier opening, depuis la première saison en 2012, où Joseph Joestar n'apparaît pas.

Liste des titres 
Cette liste réunit l'ensemble des versions de .

Classements hebdomadaires

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Clip sur YouTube

Single musical sorti en 2018